Provo peut désigner :

Toponymes 
 Provo, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Provo, une ville des États-Unis située dans l'Utah ;
 Provo, une localité de Serbie située dans la municipalité de Vladimirci, district de Mačva ;

Autre 
 Provo, un mouvement néerlandais de contre-culture du milieu des années 1960.
 Provo, une désignation de l'armée républicaine irlandaise, dite « provisoire »

Homonymie de localités